Möschl ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Lagus-Möschl (1887–1961), österreichische Malerin, Grafikerin und Kunstgewerblerin
 Patrick Möschl (* 1993), österreichischer Fußballspieler